Van Bleiswijk, Van Bleyswijk, Van Bleiswijck of Van Bleyswijck is een Nederlandse familienaam, en kan verwijzen naar de volgende artikelen:

Personen:
 Johan van Bleyswijk (1618 - 1696), burgemeester van Delft
 Hendrik van Bleiswijk (1640 - ?), burgemeester van Delft, lid van de Staten-Generaal en bewindhebber der Oostindische Compagnie
 Pieter van Bleiswijk (1724 - 1790), Hollands politicus en raadspensionaris
 Hugo Adriaan van Bleyswijk (1740-1821), Nederlands politicus, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
 Pieter Adrianus van Bleyswijk, burgemeester van Enkhuizen
 Hugo Adriaan van Bleiswijk (1803-1872), Nederlands advocaat, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en burgemeester van Enkhuizen en kleinzoon van bovengenoemde Hugo Adriaan.

Geografisch:
 Bleiswijk, een plaats in Zuid-Holland
 Heerlijkheid Bleiswijk